UMIT steht für:
 Private Universität für Medizinische Informatik und Technik Tirol, siehe Tiroler Privatuniversität UMIT
 Umeå Institute of Technology, siehe Technische Hochschule Umeå
 University of Miami Information Technology, siehe University of Miami
 Usha Mittal Institute of Technology, siehe SNDT Women's University in Mumbai, Indien
 grafische Oberfläche, heute als Zenmap die GUI von Nmap

Abkürzung